mutacja – nagła, skokowa, bezkierunkowa, dziedzicząca się lub nie dziedzicząca, zmiana w materiale genetycznym organizmu.
 mutacja chromosomowa
 mutacja dynamiczna
 mutacja genomowa
 mutacja genowa
 mutacja letalna
 mutacja niealleliczna
 mutacja nonsensowna
 mutacja punktowa
 mutacja założycielska
 mutacja głosu
 mutacja symboliczna – mutacja w ewolucji kulturowej
 mutacja (prasa)
 mutacja w algorytmie ewolucyjnym
 mutacja (językoznawstwo) – zmiana głoski inicjalnej w językach celtyckich (zob. lenicja, nazalizacja)